San Genaro y San Jenaro hacen referencia a varios artículos:

Lugares
San Genaro, localidad de la Argentina;
San Genaro Norte, localidad de la Argentina;
San Genaro, localidad del municipio Carvajal (Trujillo), Venezuela;
San Gennaro Vesuviano, localidad de Italia;

Personas
Jenaro (¿?-305), obispo de Benevento y santo católico;

Festividades
Genarín, fiesta bufa que se celebra desde 1930, en León (España), la madrugada del Jueves al Viernes Santo; o

Además
Orden de San Jenaro es una orden militar y condecoración de la Real Casa de Borbón de las Dos Sicilias.
Jenaro, nombre.